Die Super League 2005/06 war die 109. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Es nahmen zehn Mannschaften teil. Schweizer Meister wurde der FC Zürich.

Die Challenge League 2005/06 war die 108. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. An der Challenge League nahmen achtzehn Mannschaften teil. Meister in der Challenge League wurde der FC Luzern.

Super League

Saisonüberblick 

Der amtierende Meister FC Basel setzte sich bereits früh an die Spitze und belegte ab der sechsten Runde der Super League ununterbrochen den ersten Platz. Zuletzt konnte der FC Zürich aber noch aufschliessen und es kam in der letzten Meisterschaftsrunde in Basel zum grossen Finalspiel Erstplatzierter gegen Zweitplatzierter. Dieses konnte der FC Zürich in der 93. Minute mit 1:2 für sich entscheiden und verdrängte dank der besseren Tordifferenz den punktegleichen FC Basel noch vom ersten Platz. Zürich erlangte den ersten Meistertitel seit 25 Jahren und erhielt mit dem zehnten Titel auch einen Meisterstern. Somit endete auch die Serie des FC Basel mit 59 Heimspielen ohne Niederlage. Nach dem Spiel kam es zu Ausschreitungen.

Abschlusstabelle

Europaqualifikationen 
 UEFA-Champions-League-Qualifikation: FC Zürich
 UEFA-Cup-Qualifikation: FC Basel, BSC Young Boys, FC Sion (Cupsieger)
 UI-Cup: Grasshopper Club Zürich

Barragespiele 

|}

Zuschauerzahlen / Stadien

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Die Meistermannschaft des FC Zürich 
(Spieler mit mindestens 5 Einsätzen wurden berücksichtigt; in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Challenge League

Saisonüberblick 
Nachdem der FC Luzern mit 3 Niederlagen in die Saison gestartet war, blieben sie bis Ende Saison in 31 Spielen in Serie ungeschlagen und wurden souverän Meister der Challenge League, welcher direkt in die Super League aufstieg. Der FC Sion, der Tabellenzweite, bestritt die Barrage gegen Neuchâtel Xamax. Die Sittener reüssierten und stiegen in die Super League auf.

Der FC Baden und der FC Meyrin wurden in die 1. Liga relegiert.

Abschlusstabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

1. Liga 

Nachdem Servette auf diese Saison hin in aus der Super League die 1. Liga zwangsrelegiert wurde, wurden sie 1. Liga Meister und schafften den Aufstieg in die Challenge League. Ebenfalls stieg die SR Delémont auf.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Aufstiegsspiele 
In zwei Runden wurden von den besten beiden Teams jeder der drei Gruppen der 1. Liga und den beiden besten Gruppendritten so zwei Aufsteiger in die Challenge League ermittelt.
Für die Aufstiegsrunde qualifizierten sich Servette FC Genève, SR Delémont, FC UGS, Étoile Carouge FC, FC Biel-Bienne, FC Tuggen, FC Red Star Zürich sowie der FC Herisau.

Qualifikationsrunde 

|}

Finalrunde 
In der Finalrunde bezwangen die Servettiens im Genfer Derby die Urania Genève Sports und die Delsberger bezwangen den dritten Genfer Teilnehmer, Étoile Carouge FC.

|}

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2005/06